

Топоніми 
Фукурой (Аоморі)
Фукурой (Сідзуока)